Комарни́цький — українське прізвище. Відомі носії:

 Комарницький Андрій Якович — історик права.
 Комарницький Антон Аполлінарійович (1923—1995) — український кіносценарист, журналіст.
 Комарницький Віталій Мар'янович (1964) — український правознавець та політик, з 26 червня 2019 — голова Луганської ОДА.
 Комарницький Віталій Станіславович (1981) — український футболіст.
 Комарницький Йосиф (1852—1920) — греко-католицький священик, доктор богослов'я, церковний письменник, викладач, декан богословського факультету і ректор Львівського університету (1896—1897), член митрополичої консисторії, соборний та почесний крилошанин Львівської капітули.
 Комарницький Мар'ян Несторович — директор Ужгородської ЗОШ № 20 — ліцей «Лідер», заслужений працівник освіти України.
 Комарницький Микола Ярославович (1948–2016) — український математик, доктор фізико-математичних наук (1997), професор (2002).
 Комарницький Павло Сергійович (1961) — російський письменник-фантаст.
 Комарницький Сергій Іванович — український історик.
 Комарницький Тарас Іванович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Примітки

Українські прізвища